Споразум у Хагу (често и Споразум у Ден Хагу) може да се односи на:
 Споразум у Хагу (1428)
 Споразум у Хагу (1433)
 Споразум у Хагу (1603)
 Споразум у Хагу (1625) - Енглеска и Холандија су се споразумеле да пруже економску помоћ Кристијану IV од Данске.
 Споразум у Хагу (1641)
 Споразум у Хагу (1661) - Холандија признала суверенитет Португала над Ресифеом у Бразилу.
 Споразум у Хагу (1697)
 Споразум у Хагу (1698) - познат и као Први споразум о подели; Покушај да се реши питање шпанског наслеђа.
 Споразум у Хагу (1701) - Склопљен савез између Енглеске, Уједињене провинције, Аустрије и Светог римског царства.
 Споразум у Хагу (1709) - Познат и као Гранични споразум.
 Споразум у Хагу (1720) - Шпанија предала територије Италији након Рата Четвороструке алијансе.
 Споразум у Хагу (1795) - Батавијска Република предала неке територије Француској.
 Споразум у Хагу (1895) - успостављене границе у Британској Новој Гвинеји.
 Споразум у Хагу (1949) - Холандија признала независност Индонезије.

Види још 
 Списак споразума